Мария Ивановна Вязьмитина (22 апреля 1896 — 3 апреля 1994) — советский и украинский археолог, искусствовед, востоковед, музейная работница, библиотекарь.

Биография

Детство и юность 
Мария Вязьмитина родилась 22 апреля 1896 года в с. Круподеринцы, Бердичевский уезд, Киевская губерния (ныне Погребищенский район, Винницкая область).

В 1916 году с золотой медалью окончила 8 классов киевской Фундуклеевской женской гимназии. Осенью 1916 года поступила на историко-филологический факультет Киевских высших женских курсов, где на славяно-русском отделении проучилась до 1922 года. За работу «Синтаксис русских пословиц» получила степень кандидата филологических наук.

В гимназические годы начала работать репетитором для учащихся. Учась на Киевских высших женских курсах, работала во Всероссийском земском союзе, корреспондентом театрального отдела в отделе искусств, работницей адресного стола, машинисткой в ​​редакциях газет.

Искусствоведческое образование 
В 1923—1924 годах училась на искусствоведческом отделении Киевского археологического института, где её преподавателями были Даниил Щербаковский, Алексей Новицкий, Сергей Гиляров, Фёдор Шмит и др.

После закрытия Киевского археологического института продолжала образование в кружке «Studio» при Кабинете украинского искусства УАН (руководитель кружка — А. Новицкий, почётные члены — Д. Щербокивский, Ф. Эрнст, В. Зуммер).

В 1927 году Вязьмитина поступила в аспирантуру при Музее искусств ВУАН в Киеве (нынешний Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко) и в Харьковский филиал научно-исследовательской кафедры искусствоведения АН УССР по отделу искусства Ближнего Востока. В 1929 году защитила научную работу на соискание звания научного работника-искусствоведа на тему «Мусульманская инкрустированная бронзовая посуда времён расцвета».

Работа в Музее Искусств ВУАН 
С 1930 до 1934 год работала в Музее искусств ВУАН заведующей отделом искусства Востока, который сама организовала. Также в 1929 году организовала отдел искусства Востока в Харьковском художественно-историческом музее.

Во время работы в музее участвовала в экспедициях в Среднюю Азию, Крым и Кавказ, была участницей конференций в Керчи (1926), в Херсонесе (1927), Всесоюзного съезда востоковедов в Харькове. В 1935 году была приглашена на 5-й международный конгресс по иранской археологии и искусству в Ленинграде.

В течение 1930—1931 годов читала курс по истории искусства Ближнего Востока в Киевском художественном институте на музейном отделении.

После закрытия в 1934 году отдела Востока Музея искусств ВУАН перешла на работу в библиотеки. Работала заведующей библиотеки в Институте геологии и минералогии в 1934—1935 годах, позже — в киевском Доме архитекторов с 1936 по 1941 год.

Работа в библиотеках и в экспедициях М. Массона 
В 1937 году участвовала в Термезской археологической комплексной экспедиции (руководитель — Михаил Массон) в качестве начальницы отряда и проводила раскопки на городище Айртам древней Бактрии времён Кушанского царства.

Во время оккупации находилась в Киеве, работая в фондах закрытых библиотек в помещении Киевского университета им. Т. Шевченко.

В течение 1943-1944 годов заведовала библиотекой Союза советских архитекторов в Киеве. В 1944 году основала Научную библиотеку Академии архитектуры УССР (ныне — Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В. И. Заболотного), работой которой руководила до 1948 года.

Параллельно работала в Юго-Туркменской археологической комплексной экспедиции — с 1946 года. В течение четырёх сезонов проводила раскопки на парфянском городище Новая Ниса в качестве начальницы отряда.

Защита диссертации 
В 1947 году защитила диссертацию на степень кандидата исторических наук при Среднеазиатском государственном университете (Ташкент) на тему «Памятники кушанского искусства в Айртами», по результатам собственных раскопок 1937 года.

Работа в Институте археологии АН УССР 
В 1948 году как специалист в области искусства и культуры восточных народов была приглашена в Институт археологии АН УССР на должность старшего научного сотрудника отдела скифо-античной археологии. Сначала работала над темой скифского звериного стиля. Вместе с Евгенией Покровской в ​​1950 году проводила полевые исследования раннескифского городища в окрестностях с. Жаботин, Черкасская область.

С 1950 года, в связи с изменениями в тематическом плане Института, ей предложили заняться памятниками сарматских племён. В 1951—1952 годах она участвовала в работе Молочанской экспедиции, раскапывая сарматские могильники возле с. Новопилиповка и совхоза Аккермень (Запорожская область). Так ней были заложены основы изучения сарматских памятников на Украине. Ей принадлежат обобщающие труды по этому вопросу — начиная от публикаций в первых Кратких сообщениях Института археологии и «Очерках древней истории УССР» в соответствующие разделы в фундаментальном издании «Археология Украинской ССР» (1971) и его переиздании на русском языке (1986).

В течение 1954—1963 годов проводила раскопки позднескифского городища и могильника Золотая Балка (Херсонская область), результатом чего стали две монографии.

В течение 1956 года заведовала Научным архивом Института, который после неё возглавил Виктор Петров.

В Институте археологии проработала до выхода на пенсию в 1970 году, после чего, однако, продолжала научную работу. Свой личный архив Мария Вязьмитина передала Научному архиву Института археологии НАН Украины.

Проживала в Киеве.

Смерть и похороны 
Умерла 3 апреля 1994 года. Похоронена на Байковом кладбище в Киеве, вместе с подругой, искусствоведом Марией Новицкой, недалеко от могилы Леси Украинки.

Память 
В честь 120-летнего юбилея Марии Вязьмитиной в апреле 2016 года Национальным музеем искусств им. Богдана и Варвары Ханенко был проведён научный семинар «Искусство ислама в музеях Украины», а Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки им. В. Заболотного — конференция «Библиотекарь Украины Мария Вязьмитина».

Труды 
 Ісламські збірки Харківського художньо-історичного музею (бронза, кераміка, дерево) // Мистецтвознавство. — Харків, 1928. — Зб.1. — С. 129—145.
 Мистецтво Сходу. — Харків, 1929.
 Мистецтво країн ісляму. Каталог. — К., 1930.
 Раскопки на городище Айртам. // Труды АН Уз ССР. — Т.2. — Термезская археологическая экспедиция. — Ташкент, 1945. — С. 23-34.
 Керамика Айртама времени кушанов. // Труды Академии наук УзССР. — Т. 2. — Термезская археологическая экспедиция. — Ташкент, 1945. — С. 35-64.
 Археологическое изучение городища Новая Ниса в 1946 г. // Тр. ЮТАКЭ. — Т.1. — Ашхабад, 1949. — С. 147—169.
 Памятники раннего железного века в окрестностях с. Жаботин, Кировоградской области. // Краткие сообщения Института археологи, Вып.1. — К., 1952.
 Изучение сарматских племен степной Украины // Краткие сообщения Института археологи, Вып.2. — К., 1953.
 Сарматские погребения у с. Новофилипповка // Вопросы скифо-сарматской археологии. — М., 1954.
 Археологические работы на городище Новая Ниса в 1947 г. // Тр. ЮТАКЭ. — Т.2. — Ашхабад, 1954. — С. 147—168.
 Сарматські племена // Нариси стародавньої історії Української РСР. — К., 1957.
 Вивчення сарматів на території Української РСР // Археологічні пам’ятки УРСР. — К., 1960. Т.8.
 Кургани біля с. Новопилипівка і радгоспу Аккермень // Археологічні пам’ятки. — К., 1960. Т.8. (совавт.)
 Золота Балка. Поселення сарматського часу на нижньому Дніпрі. — К., 1962.
 Ранние памятники скифского звериного стиля // СА. — 1963. — № 2.
 Фракийские элементы в культуре населения городищ Нижнего Днепра // МИА. — 1969.
 Терракотовые статуэтки из с. Золотая Балка // Терракоты Северного Причерноморья. — М., 1970.
 Пам’ятки та культура сарматів // Археологія Української РСР. — К., 1971. Т.2.
 Золотобалковский могильник — К., 1972.
 Портретная эмблема из Золотой Балки // Ольвия. — К., 1975.
 Городища Нижнего Днепра // Археология Украинской ССР — К., 1986. Т.2.
 Сарматское время. // Археология Украинской ССР — К., 1986. Т.2.

Примечания

Литература 
 Артамонова С. С. Марія Іванівна Вязьмітіна — організатор і перший директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного / Світлана Артамонова // Бібліотечний вісник. — 2004. — № 3. — С.40-42.
 Бузько О. В. Авторство одного підпису: до історії Наукового архіву Інституту археології НАН України // Археологія і давня історія України, 2015, вип. 4 (17) — С. 197—202.
 Бузько Олександра. Із щоденника Марії Вязьмітіної: прогулянка на Карадаг і візит до Максиміліана Волошина // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 19. Історія археології: міжособистісні і інституціональні комунікації. — Львів, 2015. — С. 100—105.
 Бузько О. В., Саєнко В. М. До історії написання М.І. Вязьмітіною праці «Искусство Скифии» // Археологія і давня історія України, 2016, вип. 2 (19) — С. 280—283.
 Бузько О. В. «Любила и люблю тебя больше всех, друг ненаглядный и бесценный!» (З матеріалів Євгенії Спаської у фонді Марії Вязьмітіної). // Ніжинська старовина. Збірник регіональної історії та пам’яткознавства, 2017, вип. 23 (26). — С.24-35.
 Бузько Олександра. Дівчина і тигри. Як Марія Вязьмітіна захищала дисертацію. // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 21. Історія археологія: архівна і музейна спадщина Центральної та Східної Європи. — Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. — С. 77-100.
 Бузько О. В. Про участь Марії Вязьмітіної в археологічних дослідженнях Середньої Азії (за спогадами і листуванням). // Археологія і давня історія України, 2017, вип. 2 (23) — C. 515—526.
 Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. — 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. — К.: НБУВ, 2017. — С. 87-88.
 Бузько О. В. Як у Києві відзначили 120-річчя Марії Вязьмітіної. // Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики: Матеріали наукової конференції молодих вчених. — К.: Стародавній світ, 2017. — С. 146—150.
 До 95-річчя Марії Іванівни Вязьмітіної // Археологія. 1991. № 4. — С.149-151.
 Інститут археології Національної академії наук України. 1918—2014. — К., 2015.
 Корпусова В. М. З історії київської інтелігенції ХХ ст.: до сторіччя народження М.І. Вязьмітіної (22.04.1896-3.04.1994) // Музейні читання. Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України (17-18 грудня 1996 р.). Київ, 1998. — С. 8-11.
 Корпусова В. М. Київські друзі Максиміліана Волошина: з історії української інтелігенції ХХ ст. // Фронтири міста: історико-культурологічний альманах. — Дніпропетровськ, 2012. — Вип. 1. — С. 166—196.
 Корпусова В. М. Родина О. П. Новицького, М. Вязьмітіна — київські друзі М.Волошина // Українська біографістика. Вип.5. К., 2009. — С. 176—185.
 Korpusowa, W. Pamieci Marii Wiazmitiny — ukrainskiego badacza Sarmatow I Scytow / W. Korpusowa // Archeologia Polski Srodkowowschodniej. — Lublin; Chelm; Zamosc, 1998. — III. — P. 310—312.
 Мезенцева Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник. Чернігів, 1997. — С. 111.
 Симоненко О. В. 

Кандидаты филологических наук
Кандидаты исторических наук